Aquabike est un terme anglais qualifiant plusieurs sujets :

Homonyme 
 Aquabike, un type de motomarine dédiée à un sport nautique ;
 Aquabike, un vélo statique dédié a une pratique d'entrainement et de remise en forme en milieu aquatique, l'aquabiking  ;
 Aquabike, une pratique sportive gérée par la Fédération internationale de triathlon qui enchaine natation et cyclisme.

Compétitions sportives 
 Championnats du monde d'aquabike, une compétition de sports enchainés gérée par la Fédération internationale de triathlon ;
 Championnat du monde d'aquabike, un circuit de compétition de motomarines (VNM).